Sir William Stanley († 1495), frère de Thomas Stanley,  de Derby ; présent à la bataille de Bosworth.
Sir  (1548–1630), officier anglais sous la reine Élisabeth I ; durant la campagne de Robert Dudley (1585-1587) aux Pays-Bas espagnols, il passe dans le camp espagnol (1587) en livrant la ville dont il est gouverneur, Deventer, et combat ensuite au service de l'Espagne ; après la mort d'Elisabeth, il sollicite son pardon du roi Jacques Ier, mais n'est pas autorisé à rentrer en Angleterre (lieu de décès : Gand, Pays-Bas espagnols).
William Stanley (avant 1584-1642),  comte de Derby
 William II Stanley (1656–1702),  comte de Derby et seigneur de Man de 1672 à 1702.
 William Stanley, Jr., physicien américain
 William Eugene Stanley (aux alentours de 1900), gouverneur du Kansas
 William Stanley (1829–1909), inventeur et philanthrope britannique
 William Stanley Jevons (1835-1882), économiste et un logicien britannique